Le terme Murailles peut se référer à:

Toponymie

Canada

Québec

 Barrage des Murailles, barrage de la ville de Saguenay (secteur La Baie), région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 17' 39"; 70° 58' 57"
 Bassin des Murailles, lac de la municipalité Havre-Saint-Pierre, de la MRC Minganie, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 37' 46"; 63° 10' 35"
 Bras des Murailles, rivière du territoire non organisé du Mont-Valin, de la MRC Le Fjord-du-Saguenay, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 24' 08"; 70° 17' 01"
 Île des Murailles, île du territoire non organisé du Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 24' 11"; 70° 17' 03"
 Les Murailles, mont de la municipalité de paroisse de Saint-Fabien, MRC Rimouski-Neigette, région administrative du Bas-Saint-Laurent. Coordonnées géographiques: 48° 19' 04"; 68° 51' 26"
 Les Murailles, rapides de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, MRC de Minganie, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 38' 41"; 63° 11' 39"
 Les Murailles, ravin de la ville de Saguenay(secteur La Baie), région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 17' 50"; 70° 59' 10"
 Les Murailles, sentier d'interprétation de la municipalité de paroisse de Saint-Fabien, MRC Rimouski-Neigette, région administrative du Bas-Saint-Laurent. Coordonnées géographiques: 48° 19' 49"; 68° 51' 05"
 Notre-Dame-des-Murailles (Paroisse, au sens religieux), municipalité de paroisse de Saint-Fabien, MRC de Rimouski-Neigette, région administrative du Bas-Saint-Laurent. Coordonnées géographiques: 48° 18' 55"; 68° 52' 18"